Albasini ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gabriele Albasini (* 1969), italienischer Fußballspieler
 João dos Santos Albasini (1876–1922), mosambikanischer Journalist, Nationalist und Aktivist für die Rechte Schwarzer
 Michael Albasini (* 1980), Schweizer Rennradfahrer